Aujac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Aujac (Charente-Maritime)
 Aujac (Gard)